Ausztria
Steinfeld, mezőváros Karintia Spittal an der Drau-i járásban
Steinfeld, kisebb tájegység a Bécsi-medencében

 Németország
Steinfeld, település Bajorországban
Steinfeld, település Alsó-Szászország tartományban
Steinfeld, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Steinfeld, település Schleswig-Holstein tartományban